Karl Böse ist der Name folgender Personen:
* Karl Böse (Politiker) (1940–2013), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Gottfried Böse (1828–1886), deutscher Gymnasiallehrer und Verfasser geografischer Schriften
 Karl Hans Boese (1919–2002), deutscher Maler und Grafiker 

Siehe auch:
 Carl Boese (1887–1958), deutscher Filmschaffender
 Carl-Heinz Boese (1892–1941), deutscher Filmregisseur und Intendant
 Karl Bose